Анатолий Муранов:
 Муранов, Анатолий Иванович (род. 1942) — российский деятель военной юстиции, генерал-полковник юстиции.
 Муранов, Анатолий Николаевич (1947—1979) — капитан КГБ СССР, погиб при штурме здания МВД Афганистана в декабре 1979 года.